La saison 1975-1976 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace.

Ligue nationale A

Classement 

Les Emmentalois remportent le premier et à ce jour seul titre de leur histoire.

Ligue nationale B

Première phase

Groupe Ouest

Groupe Est

Seconde phase

Poule de promotion

Poule de maintien

ligue

Notes et références

Notes

Références 

1975-1976
Suisse
Suisse
Hockey sur glace
Hockey sur glace